VVS est un sigle de trois lettres pouvant désigner :
 Valeur d'une vie statistique, une notion utilisée en économie ;
 l’Armée de l'air russe (en , Voïenno-vozdouchnye sily Rossiï), 
 Vy Vato Sakelika, une société secrète nationaliste malgache fondée dans les années 1910, 
 Vlaamse Vereniging van Studenten (littéralement, association flamande des étudiants), organisation de représentation étudiante flamande en Belgique.